Token je nekdanje britansko moštvo in konstruktor Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo v sezoni 1974 na treh dirkah. Najboljšo uvrstitev je z enajstim mestom na Veliki nagradi Nemčije dosegel Ian Ashley.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1974
Športna moštva, razpuščena leta 1974